Miejscowości w USA:
 Wrenshall – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton
Gminy w USA:
 Wrenshall (ang. Wrenshall Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton